Magang bezeichnet:

 Magang (Dianbai) (麻岗镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Dianbai in der chinesischen Provinz Guangdong
 Magang (Kaiping) (马冈镇), Großgemeinde der Stadt Kaiping in der chinesischen Provinz Guangdong
 Magang (Tongcheng) (马港镇), Großgemeinde im Kreis Tongcheng in der chinesischen Provinz Hubei
 Magang (Shenbei) (马刚街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shenbei in der chinesischen Provinz Liaoning
 die Maanshan Iron & Steel

Magang ist der Name von:

 David Magang (* 1938), botswanischer Jurist und Politiker